Partito dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa – partito politico europeo
Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa – gruppo politico al Parlamento europeo esistito dal 2004 al 2019
Alleanza dei Liberali e dei Democratici – partito politico rumeno